Bösdorf kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Bösdorf, Oebisfelde-Weferlingen – ort, tidigare kommun, Oebisfelde-Weferlingen, Sachsen-Anhalt, 
 Bösdorf, Schleswig-Holstein – kommun, Schleswig-Holstein,